Икки-Кюель () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

Республика Бурятия 
 Икки-Кюель — озеро, координаты 53°47’с. ш. 113°18’в. д..

Красноярский край 
 Икки-Кюель — озеро, координаты 69°32’с. ш. 102°06’в. д..
 Икки-Кюель — озеро, координаты 68°44’с. ш. 103°29’в. д..

Республика Саха (Якутия) 
 Икки-Кюель — озеро, , координаты 61°26’с. ш. 123°33’в. д..
 Икки-Кюель — озёра, , координаты 63°58’с. ш. 127°38’в. д..
 Икки-Кюель — озеро, , координаты 62°41’с. ш. 128°03’в. д..
 Икки-Кюель — озёра, , координаты 71°32’с. ш. 120°50’в. д..
 Икки-Кюель — озёра, , координаты 73°37’с. ш. 141°54’в. д..
 Икки-Кюель — озёра, , координаты 71°03’с. ш. 134°52’в. д..
 Икки-Кюель — озёра, , координаты 70°25’с. ш. 120°42’в. д..
 Икки-Кюель — озёра, , координаты 70°39’с. ш. 117°55’в. д..
 Икки-Кюель — озеро, , координаты 72°28’с. ш. 139°54’в. д..
 Икки-Кюель — озёра, , координаты 69°21’с. ш. 135°24’в. д..
 Икки-Кюель — озёра, , координаты 70°18’с. ш. 152°55’в. д..
 Икки-Кюель — озёра, , координаты 70°37’с. ш. 145°45’в. д..

Примечания

См. также 
Икки-Кёлюе